Мохонерас има више значења:

 Мохонерас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мохонерас (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику